Хацег има више значења:

 Хацег, насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Хацег (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Хацег (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији